Barbou ist der Familienname folgender Personen:

 Regnaut Barbou († 1298) Prévôt de Paris
 Gabriel Barbou des Courières (1761–1827), französischer Général de division
 Pierre-Louis Barbou (* 1732), katholischer Priester, der zu Beginn der französischen Revolution politisch aktiv war